Formula Tasman sezona 1965 je bila tretje prvenstvo Formule Tasman, ki je potekalo med 8. januarjem in 1. marcem 1966.

Koledar dirk 
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align:center"
|-align="center" bgcolor="#CCCCCC"
! Št !! Dirkališče !! Država !! Datum !! Krogi !! Razdalja !! Čas!! Hitrost!! Zmagovalec!! Pole !! Najh. krog
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 1 ||align="left"| Pukekohe ||align="left"|  ||align="left"| 8. januar || 40|| 3.540=141,61 km||1h02'56.5||  ||align="left"| Graham Hill ||align="left"|  ||align="left"| Graham Hill
|-
| 2 ||align="left"| Levin ||align="left"|  ||align="left"| 15. januar || 28|| 1.770=49,56 km||23'12.02||  ||align="left"| Richard Attwood ||align="left"|  ||align="left"| Frank Gardner
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 3 ||align="left"| Wigram ||align="left"|  ||align="left"| 22. januar || 44|| 3.730=161,14 km||1h03'44.1||  ||align="left"| Jackie Stewart ||align="left"|  ||align="left"| Jackie Stewart
|-
| 4 ||align="left"| Teretonga ||align="left"|  ||align="left"| 29. januar || 40|| 2.413=111,03 km||49'04.8||  ||align="left"| Jackie Stewart ||align="left"|  ||align="left"| Jackie Stewart
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 5 ||align="left"| Warwick Farm ||align="left"|  ||align="left"| 13. februar || 45|| 3.621=162,95 km||1h11'03.6||  ||align="left"| Jim Clark ||align="left"| Jim Clark  ||align="left"| Jim Clark
|-
| 6 ||align="left"| Lakeside ||align="left"|  ||align="left"| 20. februar || 66|| 2.414=159,32 km||1h02'38.4||  ||align="left"| Graham Hill ||align="left"| Jackie Stewart ||align="left"| Jackie Stewart
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 7 ||align="left"| Sandown ||align="left"|  ||align="left"| 27. februar || 54|| 3.103=167,56 km||59'37.1||  ||align="left"| Jackie Stewart ||align="left"| Jack Brabham  ||align="left"| Jackie Stewart
|-
| 8 ||align="left"| Longford ||align="left"|  ||align="left"| 1. marec || 26|| 7.242=188,29 km||1h02'55.4||  ||align="left"| Jackie Stewart ||align="left"| Jackie Stewart ||align="left"| Jackie Stewart
|-
|}

Rezultati

Dirkači 
Točkovanje po sistemu 9-6-4-3-2-1, najslabši rezultat iz novozelandskih dirk se ni upošteval, toda to ni smela biti Velika nagrada Nove Zelandije.

1966 v športu
1966